CRSA steht für:
 Chinese Radio Sports Association, landesweite chinesische Amateurfunkorganisation
 Control (and) Risk Self Assessment, siehe Control Self Assessment
 Craniosynostosis, Adelaide type, Gen der Spezies Homo sapiens

C.R.S.A. steht für:
 Sacer et Apostolicus Ordo Canonicorum Regularium Sancti Augustini, siehe Augustiner-Chorherren

Abkürzung